(4060) Дипил (, ) — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 17 декабря 1987 года бельгийскими астрономами Эрик Эльст и G. Pizarro в обсерватории Ла-Силья и назван в честь одного из героев Троянской войны.

См. также 
 Список астероидов (4001—4100)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии